Trelleborg poate fi:

 Trelleborg, oraș în Suedia
 Trelleborg AB, companie industrială din Suedia
 Trelleborgs FF, club de fotbal din Trelleborg, Suedia